CQ steht für:

 CQ (Funkverkehr), ein allgemeiner Anruf im Funkverkehr
 Titel der Verbandszeitschrift des ehemaligen DASD, siehe Deutscher Amateur-Sende- und Empfangsdienst #Geschichte
 CQ – Cologne Contemporary Ukulele Ensemble, ein Ukulele-Ensemble (für Neue Musik) aus Köln
 Central Queensland, eine Region in Queensland, Australien
 Chevalier du Québec, Ritter des Ordre national du Québec
 Chrysler CQ, ein Pkw-Modell von Chrysler aus dem Jahr 1933, siehe Chrysler Imperial #Serie CQ (1933)
 The Classical Quarterly, eine Fachzeitschrift für Altertumswissenschaften
 Nördliche Marianen (FIPS Pub 10-4 und ehemaliger NATO-Code)

 CQ (Film), Spielfilm (2001) von Roman Coppola

Siehe auch:
 CQ Amateur Radio
 CQ DL
 CQ Press
 CQ-Zone
 ICQ

Abkürzung